Пётр Серёгин:
 Серёгин, Пётр Алексеевич (род. 1945) — русский ботаник, владимирский краевед.
 Серёгин, Пётр Егорович (1912—1987) — советский футболист (нападающий) и арбитр.